Notte di carnevale (I Dream Too Much) – film del 1935 diretto da John Cromwell
 I Dream Too Much – album di Jimmy Knepper del 1984
 I Dream Too Much – film del 2015 diretto da Katie Cokinos